Geoffrey Gurrumul Yunupingu (1971-2017), musicien australien ;
 Gulumbu Yunupingu (1945-2012), artiste australienne ;
 Mandawuy Yunupingu (1956-2013), musicien australien.
Patronyme australien